Анаволий (греч.) — белое одеяние, крестильная рубашка, надеваемая на крещённого человека, символизирует духовную чистоту и радость от выхода из «бани пакибытия». В древности принявшие крещение не снимали анаволий до восьмого дня после совершения над ними таинства.

История 
Рубашки делались из тончайшего шелка и украшались вышивкой из золотых и серебряных нитей. Как правило длина таких рубах была больше 1 метра. 

В Европе такая рубашка была семейной реликвией, которая передавалась из одного поколения в другое поколение. 

На Руси изначально крестильная сорочка была простой прямой рубашкой белого цвета, как правило до колен или ниже. Крой для мужчин и женщин был одинаковый, как и цвет рубахи - белый.

Отсутствовали какие либо ленты , кружева  или жемчуг.. Простое полотно из льна или конопли. 

Вскоре крестильный наряд люди стали украшать , такова обязанность была на крестной матери. Она  вышивала различную символику. 

Рубашку вскоре дополняли  головным убором для девочек  и крыжмой ( полотенце или отрез ткани белого цвета). Крыжма делалась в тон крестильной рубашке и украшалась  вышивкой с знаменательной датой.

Для пошивки крестильного наряда использовался хлопок и шелк. Крыжма делалась только из хлопка, потому что  в нее заворачивают ребенка после купели ,что значит что ткань должна хорошо впитывать воду. Крестильные принадлежности допускались и кремового цвета, так как шелк не бывает белоснежным.

Крестильный наряд в наше время 
Большинство традиций сохранилось и в наши дни. Например обязанность шить крестильный наряд лежит так же на крёстной матери.  Но сейчас мало кто шьёт рубашки самостоятельно, как правило люди предпочитают покупать в магазинах готовые крестильные принадлежности.

Рубахи ,крестильные платья  сейчас производятся из нежного хлопка, тенселя, фланели, шелка. Украшаются кружевами, гипюрами, вышивками. Довольно популярна именная вышивка – инициалы и дата совершения таинства.

Рубашка по сей день является семейной реликвией. И передаётся от ребенка к ребенку, как и в прежнее время. А вот крыжма  должна быть своя у каждого человека.

Требования к крестильному наряду 
*Рубаха должна быть белого цвета, но возможно и кремового.

*Она должна быть свободного кроя, с рукавами не выше локтя. Размеры платья как правило на 4–5 см больше, чем обхват груди  малыша.

*При использовании в вышивке золотой нити, рубашка должна изготавливаться на хлопковой подкладке, чтобы младенец не ощущал дискомфорт. 

*Украшать крестильные принадлежности следует православной символикой, цветочным или лиственным орнаментом, именной вышивкой, инициалами, датой крещения.

Литература 
 
 ИСТОРИЯ КРЕСТИЛЬНОГО НАРЯДА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Одежда в религии
Рубашка